Салтабаранка има више значења:

 Салтабаранка (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Салтабаранка (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салтабаранка (Салтабаранка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику